

Aeronautica
 Clipper, tradizionale call sign degli aerei della Pan Am.
 Boeing 314 Clipper, idrovolante statunitense degli anni trenta

Astronautica
 Delta Clipper, prototipo di veicolo spaziale riusabile.

Automobili
 Clipper, marchio automobilistico i cui modelli sono stati prodotti e commercializzati dalla Studebaker-Packard Corporation

Crittologia
 Clipper, sistema di cifratura statunitense.

Informatica
 Clipper, linguaggio di programmazione per dBase III.
 Clipper, architettura di microprocessori sviluppata da Fairchild Semiconductor e Intergraph.

Navi
 Clipper, tipo di veliero veloce.

Altro
 Clipper, tipo di accendino.